Beach City (Ohio)
Beach City (Texas)

Desambiguações de topônimos